La saison 2009-2010 de Championnat d'Italie de football est la  de la première division italienne.

Les vingt clubs participants au championnat ont été confrontés à deux reprises aux dix-neuf autres.

Qualifications en Coupe d'Europe 
À l'issue de la saison, les clubs placés aux trois premières places du championnat se sont qualifiés pour la Ligue des champions 2010-2011, le club arrivé quatrième s'est quant à lui qualifié pour le tour de barrages de qualification des non-champions de cette même Ligue des champions.

Alors que le vainqueur de la Coupe d'Italie a pris la première des trois places en Ligue Europa, les deux autres places sont revenues respectivement au cinquième et au sixième du championnat. À noter que cette dernière place ne qualifie que pour le troisième tour de qualification, et non pour les barrages comme les deux précédentes.

Participants 

Légende des couleurs

Changements d'entraîneur

Classement

Tableau 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte du nombre de points en tête-à-tête, puis de la différence de buts particulière, puis du nombre de buts marqués en tête-à-tête, puis de la différence de buts générale et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

Mis à jour le 

|}
 Tenant du titre ; (VC) Vice-champion en 2008-2009 ; (CI) Vainqueur de la Coupe d'Italie 2009-2010 ;  Promu de Série B en 2009

Leader journée par journée 

Mis à jour le

Dernière place (journée par journée)

Compétition

Pré-saison 
Du changement, en Serie A pour cette nouvelle saison.

A l'Inter Milan, le suédois Ibrahimović, meilleur buteur de la précédente édition, est échangé au FC Barcelone, contre l'attaquant camerounais Eto'o en plus d'un accord financier. Deux joueurs du Genoa CFC rejoignent les nerazzurri tenant du titre : il s'agit de l'attaquant argentin Diego Milito et du milieu de terrain brésilien Thiago Motta. Le défenseur brésilien Lúcio est arrivé du Bayern de Munich, ainsi que le jeune attaquant du FC Twente, Marko Arnautović, d'origine autrichienne et le milieu offensif, international batave, Sneijder en provenance du Real Madrid. 

Pour ce qui est des départs interisti, Julio Cruz rejoint la SS Lazio, Adriano Leite Ribeiro, est retourné au Brésil où il evolue au Flamengo. Luis Jiménez signe à West Ham, Nicolas Burdisso signe à l'AS Roma, l'attaquant argentin Hernan Crespo au Genoa CFC et Victor Nsofor Obinna est prêté à Malaga CF. Luís Figo met un terme à sa carrière et devient "ambassadeur" de l'Inter Milan.

La Juventus, et son nouvel entraîneur Ciro Ferrara, frappent un grand coup pendant le mercato estival, avec l'arrivée du milieu offensif brésilien, très convoité, Diego en provenance du Werder Brême ; ainsi qu'avec le retour très "discuté" par les tifosi bianconeri, du défenseur champion du monde et ballon d'or 2006, Fabio Cannavaro. Autre champion du monde arrivé dans le Piémont, Fabio Grosso, en provenance de l'Olympique lyonnais. Felipe Melo de Carvalho (l'international brésilien a été échangé contre Marco Marchionni à la Fiorentina) ainsi que José Martín Cáceres du FC Barcelone complètent l'effectif de la « Vieille-Dame ».

Le Milan AC, se sépare de trois éléments emblématiques du club. Carlo Ancelotti, l'entraîneur s'engage avec Chelsea, Kaká quitte la Lombardie pour 65 millions d'euros, en direction du Real Madrid. Et enfin Paolo Maldini tire sa réverance, après vingt-cinq ans passés au club. À présent l'équipe est entraîné par Leonardo. Klaas-Jan Huntelaar vient compléter l'attaque des rossoneri. Thiago Emiliano da Silva (acheté en janvier) du Fluminense renforce le secteur défensif, tout comme le portier Flavio Roma arrivé de l'AS Monaco. À noter les retours de prêts d'Ignazio Abate, Marco Storari et Davide Di Gennaro.

Pour l'AS Roma, la principale recrue est Stefano Guberti, appelé à remplacer Alberto Aquilani, parti du côté de Liverpool. Le club recrute également Burdisso, en provenance de l'Inter, compensant ainsi le départ de Christian Panucci (à Parme). Le club enregistre également le retour de prêt de Stefano Okaka. Vincenzo Montella arrête sa carrière de joueur et devient entraîneur des équipes de jeunes de l'AS Roma. 

La Lazio qui a donc engagé Cruz (fin de contrat), de l'Inter, a dû se séparer de Lorenzo De Silvestri parti pour la Fiorentina, et prêter son gardien argentin Juan Pablo Carrizo au Real Saragosse. Pour le remplacer, ce sera l'ex-gardien de Catane, Albano Bizzarri. Sur le banc Delio Rossi a dû ceder sa place à Davide Ballardini.

Le Parme FC, l'un des trois promus de Serie B, a été une des équipes les plus actives sur le marché des transferts. Ils se font prêter le Bulgare Valeri Bojinov par Manchester City et recrutent Nicola Amoruso et Blerim Džemaili du Torino Football Club, Julio César de León, attaquant de l'équipe nationale du Honduras, mais aussi Daniele Vantaggiato, Antonio Mirante, Cristian Zaccardo du VfL Wolfsburg, Pablo Fontanello, Davide Lanzafame, Nicolás Córdova, Jonathan Biabiany et Pannucci qui était en fin de contrat avec la Roma. Le club renouvelle le contrat en copropriété avec le Milan, du jeune attaquant Paloschi. Cristiano Lucarelli est retourné à Livourne.

Matchs

Domicile et extérieur

Évolution du classement

Bilan de la saison

Statistiques

Buteurs

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat d'Italie de football
 Serie B 2009-2010

Liens externes

Notes et références 

Championnat d'Italie de football
Football D1 2009-2010
Football D1 2009-2010
Football
Football en Italie en 2010
Italie